O caminho municipal 1115-1 (CM1115-1) é uma estrada que liga Olmos (  N 216 ) a Malta no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)